Parafie pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny:

 Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie
 Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzezince
 Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lesku
 Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Łączniku
 Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Markowicach
 Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Niekrasowie
 Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu
 Parafia Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Psarach
 Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ruścu
 Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu
 Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce
 Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tłuczani
 Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wambierzycach
 Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Witoszowie Dolnym

Zobacz też 
 kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 parafia św. Marii i Matki Bożej

!